Sanfedelini – abitanti di San Fedele (Albenga)
Sanfedelini – abitanti di San Fedele Intelvi